

Patronyme 

 Nancy Montour (1969-), interprète, écrivaine et technicienne en génie civil québécoise.
Isabelle Montour (1667-1752), truchement.

Toponyme 

 Comté de Montour, comté américain de l’État de Pennsylvanie ;
 Montour, ville américaine de l’Iowa ;
 Montour (New York), commune américaine de l’État de New York.